Латышки:
 лица женского пола латышской национальности.
 Латышки (Видзовский сельсовет) — деревня, Видзовский сельсовет Браславского района Витебской области.
 Латышки (Козянский сельсовет) — деревня, Козянский сельсовет Браславского района Витебской области.
 Латышки (Полоцкий район) — деревня, Фариновский сельсовет Полоцкого района Витебской области.
 Латышки — прежнее название упразднённой деревни Латышское в Кормиловском районе Омской области России. Располагалась на территории современного Черниговского сельского поселения.

См. также 
 Латыши (значения)
 Латыш (значения)